płaj – słowo pochodzenia wołoskiego (por. rum. plai „niezalesiona przestrzeń w górach”), oznaczające szeroką ścieżkę górską, zwykle niezbyt stromą, często idącą przełęczą lub w poprzek stoku;
 Płaj – szczyt w paśmie Połoniny Borżawskiej;
 „Płaj”. Almanach karpacki – półrocznik Towarzystwa Karpackiego traktujący o szeroko rozumianych karpackich „klimatach” (etnografia, historia, turystyka);
 Górny Płaj – szeroka, poziomicowa droga leśna na północnych stokach Babiej Góry.

Przypisy